Хиэй:

 Хиэй — гора в Японии, расположенная северо-восточнее города Киото, на границе префектур Киото и Сига.
 Хиэй — броненосный пароходофрегат японского императорского флота типа «Конго».
 Хиэй — линейный крейсер японского императорского флота типа «Конго», названный в честь пароходофрегата.